«Уикенд у Берни 2» — американская чёрная комедия 1993 года. Продолжение фильма «Уикенд у Берни».

Сюжет 
Приключения трупа Берни Ломакса, страховщика, повязанного с мафией, продолжаются. Ларри и Ричард не смогли объяснить новому руководству страховой компании, что случилось с Берни, за что были уволены. Позднее, обыскивая вещи Берни, приятели нашли ключ от банковского сейфа. Полагая, что там спрятаны украденные Берни деньги, они решили присвоить их, и вместе с трупом отправились в очередное путешествие на Виргинские острова. Но эти деньги также хотят и боссы страховой компании. Чтобы получить их, они готовы пойти на всё, даже обратиться к магии Вуду.

В ролях 
 Эндрю МакКарти — Ларри Уилсон
 Джонатан Сильверман — Ричард Паркер
 Терри Кайзер — Берни Ломакс
 Трой Байер — Клаудия
 Том Райт — Чарльз
 Стив Джеймс — Генри
 Бэрри Боствик — Артур Хаммель
 Саманта Филлипс — девушка

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Роберт Клэйн
 Продюсеры: Виктор Дрэй, Джозеф Перес
 Сценарий: Роберт Клейн
 Оператор: Эдвард Морей III
 Композитор: Питер Вольф

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Чёрные комедии США
Бадди-муви США
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы-сиквелы
Фильмы США 1993 года